Municipio de Bell puede hacer referencia a los siguientes de Estados Unidos:

Municipio de Bell, en el Estado de Dakota del Norte;
Municipio de Bell, en el condado de Reno, Kansas;
Municipio de Bell, en el condado de Rice, Kansas;
Municipio de Bell, en el condado de Clearfield, Pensilvania;
Municipio de Bell, en el condado de Jefferson, Pensilvania;
Municipio de Bell, en el condado de Westmoreland, Pensilvania.